Anaarsuit bezeichnet:
 Anaarsuit (Bucht), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Anaarsuit (Insel), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland